Burkersdorf bezeichnet folgende Orte in Deutschland:

 Burkersdorf (Burgstädt), Ortsteil der Stadt Burgstädt, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Burkersdorf (Frauenstein), Stadtteil von Frauenstein, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Burkersdorf (Harth-Pöllnitz), Ortsteil der Gemeinde Harth-Pöllnitz, Landkreis Greiz, Thüringen
 Burkersdorf (Kirchberg), Ortsteil der Stadt Kirchberg, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Burkersdorf (Küps), Ortsteil des Marktes Küps, Landkreis Kronach, Bayern
 Burkersdorf (Nobitz), Ortsteil der Gemeinde Nobitz, Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Burkersdorf (Ortrand), Ortsteil der Stadt Ortrand, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Burkersdorf (Reinsberg), Ortsteil der Gemeinde Reinsberg, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Burkersdorf (Saalfeld), Ortsteil der Stadt Saalfeld/Saale, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Burkersdorf (Schmölln), Ortsteil der Stadt Schmölln, Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Burkersdorf (Tegau), Ortsteil der Gemeinde Tegau, Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Burkersdorf (Triptis), Ortsteil der Stadt Triptis, Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Burkersdorf (Zittau), Ortsteil von Zittau, Landkreis Görlitz, Sachsen

Burkersdorf bezeichnet weiterhin:

 deutscher Name des polnischen Ortes Burkatów in der Woiwodschaft Niederschlesien
 deutscher Name der Gemeinde Loučka u Bílska, Okres Oloumouc, Tschechien
 deutscher Name von Střítež, einem heutigen Stadtteil von Trutnov (Trautenau)
 Schlacht bei Burkersdorf am 21. Juli 1762 zwischen Preußen und Österreich

Siehe auch:
 Langburkersdorf
 Burkhardtsdorf